Торки може да се отнася за:

 узите, наричани още торки;
 град Торки, град в Англия;
 град Торки, град в Австралия, щата Виктория;
 град Торки, град в Австралия, щата Куинсланд;
 град Торки, град в Канада;